Cauchemar blanc est une histoire courte en bande dessinée de Moebius, publiée en 1974.
 Cauchemar blanc est l'adaptation de cette bande dessinée en court métrage par Mathieu Kassovitz en 1991.